Digger steht für:
 Digger (Computerspiel), Computerspiel von Windmill Software, 1983
 Digger, Mitglied der Diggers, einer englischen Dissidentengruppe
 Digger, Minenräumgerät der Stiftung Digger
 Digger, Anrede für einen Freund; siehe Dicker (Anrede)
 Digger, Spitzname des Thrash-Metal-Sängers Dirk Weiß

Siehe auch:
 Dicker